«Transalpino» o «trasalpino» es un adjetivo que significa «del otro lado de los Alpes» o «que atraviesa los Alpes». En la primera acepción, su significado depende del lugar donde se esté, de manera que, desde Francia, Italia es considerada el país transalpino; y viceversa.

Puede referirse más específicamente a:
 Galia Transalpina, por contraposición a la Galia Cisalpina, la parte de la Galia que estaba, respecto de Roma, más allá de los Alpes.
 Oleoducto Transalpino, un oleoducto que cruza los Alpes y conecta Italia, Austria y Alemania.

Términos relacionados 
 Ultramontano («de más allá de las montañas»), término que originalmente se aplicaba desde Roma a los papas nacidos fuera de Italia.

Referencias